Tel Yarmout est un site archéologique d'Israël situé dans la Shéphélah à  au sud de Bet Shemesh. Il est l'emplacement probable de l'une des plus anciennes et des plus importantes cités de la région et a été habité en continu depuis le début de l'âge du bronze jusqu'à l'époque byzantine.

Ce site est aussi associé à la ville cananéenne de Yarmouth qui est citée plusieurs fois dans la Bible (Josué 10:3-5,23; 12:11; 15:35; Néhémie 11:29).

En 1854, l'archéologue français Victor Guérin localisa le site à 25 km au sud-ouest de Jérusalem.

Les premières fouilles archéologiques ont commencé en 1970 avec une expédition conjointe du CNRS et de l'Université hébraïque de Jérusalem.

Site archéologique en Israël
Yarmout
Yarmout
Lieu de la Bible